Masad – miasto w Algierii
 Massad – wieś w Izraelu